De 70e editie van de Ronde van Polen begon op zaterdag 27 juli 2013 in Italië en eindigde op 3 augustus 2013 in Polen. De ronde maakte deel uit van de UCI World Tour 2013 en stond in het kader van diverse experimenten van de UCI. Titelverdediger was de Italiaan Moreno Moser. De Nederlander Pieter Weening won deze editie, na het verschil te maken in de tijdrit.

Experimenten 
De Ronde van Polen 2013 zal in het kader staan van diverse experimenten van de UCI. De ronde begint met twee etappes in Italië waarna er een rustdag en een verplaatsing is naar Zuid-Polen. Elke ploeg zal slechts met zes (in plaats van acht) renners starten, maar er worden niet meer ploegen uitgenodigd, waardoor het peloton een stuk kleiner zal zijn dan in vergelijkbare koersen; dit wordt gedaan om de koers veiliger te maken en het moeilijker te maken de koers te controleren. Ook zijn er zogeheten "proeven", tussensprints waarmee tijdbonussen te verdienen zijn.

Deelnemende ploegen 
Naast de negentien ploegen van de UCI World Tour kregen vier ploegen wildcards, drie ProContinentale ploegen en een Poolse selectie.

Startlijst

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Eindklassementen

Externe link 
   Officiële website

2013
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2013
UCI World Tour 2013